Пороштица — населённые пункты в Сербии:

 Поповце — населённый пункт (село) в общине Лебане.
 Поповце — населённый пункт (село) в общине Лепосавич, Северное Косово.